Tatjana Lysenko (atlete), (1983), kogelslingeren
Tatjana Lysenko (turnster), (1975)